CDC či Cdc může být:

Organizace
 Centers for Disease Control and Prevention – americký národní institut veřejného zdraví
 Community of Democratic Choice – mezivládní organizace evropských států

Věda
 cdc gen – popsaný genetickým screeningem genů nezbytných pro buněčné dělení
 cholesterol-dependentní cytolysin – bakteriální exotoxin 
 Connected Device Configuration – konfigurace Java ME

Související články
 ČDC – ČD Cargo